Кільчень — річка в Україні
 Кільчень — селище, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Кільчень — село, Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Кільчень — вантажно-пасажирська залізнична станція Дніпропетровської дирекції Придніпровської залізниці